ZF Friedrichshafen – een wereldwijde leverancier van aandrijf- en chassistechnologie
 Zermelo-Fraenkel-verzamelingenleer – een axiomatische verzamelingenleer, een begrip uit de wiskunde